Узбе́кская Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика (, в современной орфографии ), сокращенно Узбе́кская ССР () и УзССР (), также именовался Сове́тским Узбекиста́ном () — советская республика, одна из союзных республик Советского Союза.

Образована 27 октября 1924 года в результате так называемого национально-территориального размежевания в СССР. По­ста­нов­ле­ни­ем 3-го съез­да Со­ве­тов СССР от 13.5.1925 на УзССР рас­про­стра­не­но дей­ст­вие До­го­во­ра об об­ра­зо­ва­нии Сою­за ССР. 31 августа 1991 года УзССР провозгласила независимость от СССР и преобразовалась в Республику Узбекистан.

Граничила с Киргизской Советской Социалистической Республикой, Туркменской Советской Социалистической Республикой, Казахской Советской Социалистической Республикой, Таджикской Советской Социалистической Республикой и Афганистаном.

Предыстория

Образование Узбекской Советской Социалистической Республики 
В результате административно-территориальной реформы 1924 года были расформированы Хорезмская Социалистическая Советская Республика, Бухарская Социалистическая Советская Республика и на их территории, а также на территории бывшей Туркестанской АССР, входившей в состав РСФСР, были образованы две новые союзные республики — Туркменская ССР и Узбекская ССР.
В состав Узбекской ССР вошли территории большей части Бухарской ССР, Хорезмской ССР, а также Самаркандская область, бо́льшая часть Ферганской области и Ташкентский уезд Сырдарьинской области Туркестанской АССР. Тогда же в южной части Узбекской ССР была образована Таджикская АССР.

В 1925 году было введено единое административное деление. Республика была разделена на 7 областей: Самаркандская, Ташкентская, Ферганская, Зарафшанская, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Хорезмская. Области состояли из 33 уездов. Столица республики — город Самарканд.

В 1926 году областное деление было заменено на окружное. Учреждены Андижанский, Бухарский, Зеравшанский, Кашка-Дарьинский, Самаркандский, Сурхан-Дарьинский, Ташкентский, Ферганский, Ходжентский (упразднён в 1929 году), Хорезмский округа.

В 1929 году Таджикская АССР была преобразована в Таджикскую ССР и выведена из состава Узбекской ССР.

В 1930 году были упразднены округа. Узбекская ССР стала состоять из 9 городов, выделенных в самостоятельные административно-хозяйственные единицы, 73 районов, 1696 сельских советов. В 1930 г. столица республики была перенесена из Самарканда в Ташкент.

В 1936 году из состава РСФСР в Узбекскую ССР была передана Каракалпакская АССР.

В 1956 году произошло изменение границ Узбекской и Казахской ССР, в результате Узбекская ССР получила территории нынешнего Бостанлыкского района и часть Кибрайского района Ташкентской области, участок Голодностепской области Казахской ССР (вошла в состав Джизакской, Навоийской и Сырдарьинской областей).

Столица 
Во время образования республики, шли споры о выборе столицы новой советской республики. После фактического создания Узбекской ССР в октябре 1924 года после национально-территориального размежевания, формальной и условной столицей являлась Бухара. В феврале 1925 года столицей Узбекской ССР официально стала Бухара, но уже в мае того же года столица была официально переведена в Самарканд, и этот город держал статус столицы вплоть до августа 1930 года. 17 августа 1930 года столица Узбекской ССР была окончательно перенесена в город Ташкент, который являлся и является крупнейшим по площади и численности населения городом Средней Азии. Кроме того, Ташкент в советское время неофициально считался столицей «Советской Средней Азии», официальным центром Среднеазиатского экономического района СССР, а также Туркестанского военного округа СССР.

Население в 1926 г 
Приведена численность населения в границах 1926 года, то есть включая Таджикистан (Таджикская АССР входила в состав Узбекской ССР до 1929 года пока не была выделена в самостоятельную Таджикскую ССР) и исключая Каракалпакию (Каракалпакская АО в то время входила в состав Казакской АССР в составе Российской СФСР, в 1930 году она была выведена из состава Казакской АССР и вошла непосредственно в Российскую СФСР, в 1932 году была преобразована в Кара-Калпакскую АССР, в 1936 включена в состав Узбекской ССР).

Источник:

 Всесоюзная перепись населения 1926 года. М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928-29. Том 9. Стр. 34-51. Том 10. Стр. 9-13. Том 11. Стр. 8-17. Том 14.Стр.6-16. Том 15.Стр.8-13. Том 16. Стр.8-12. Том 17. Стр. 8-25. Таблица VI. Население по полу, народности.

Население в 1939 году 
Узбекская ССР — 6 271 269 человек.

Источник:

 РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, ед.хр. 966—1001 (Разработочная таблица ф. 15А. Национальный состав населения по СССР, республикам, областям, районам)

Население в 1959 году 

Источник:

 РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, ед.хр. 1566а −1566д (Таблица 3,4 Распределение населения по национальности и родному языку)..

Население 1979 год

Население 1989 год

Экономика 

 Производство промышленной продукции по годам

Образование 
После установления Советской власти была создана национальная школа с обучением на родном языке. К 1939 году грамотность населения поднялась до 78,7 %, в 1970 году — до 99,7 %. В 1976 году в постоянных дошкольных учреждениях воспитывалось 560 тысяч детей.

В 1975/76 учебном году в 9,7 тысяч общеобразовательных школ всех видов обучалось 3,8 миллиона учащихся, в 273 профессионально-технических учебных заведениях — 117 тысяч учащихся (в том числе в 88 профессионально-технических учебных заведениях, дающих среднее образование, — 43 тысячи учащихся), в 187 средних специальных учебных заведениях — 185,2 тысячи учащихся, в 42 вузах — 246,6 тысяч студентов. Крупнейшие вузы: Ташкентский университет, Ташкентский педагогический институт, Ташкентский медицинский институт, Ташкентский сельскохозяйственный институт, Самаркандский университет.

Ведущее научное учреждение республики — АН Узбекской ССР. В 1975 году в научных учреждениях (включая вузы) работали 30,9 тысяч научных работников.

В 1975 году на 1000 человек, занятых в народном хозяйстве, приходилось 779 человек с высшим и средним (полным и неполным) образованием (в 1939 году — 61 человек).

Руководство

Награды

Имя присвоено 
 Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище имени Верховного Совета Узбекской ССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Узбекская ССР
 Всесоюзная перепись населения 1959 года. Узбекская ССР
 Всесоюзная перепись населения 1970 года. Узбекская ССР
 Всесоюзная перепись населения 1979 года. Узбекская ССР
 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Узбекская ССР
 Карта азиатской части СССР в 1929 году
 Автомобильные номера Узбекской ССР
 Совнарком СССР и союзных республик: Персональный состав, 1923—1991 (Узбекская ССР)

 
Появились в 1924 году в СССР
Появились в XX веке в Узбекистане